Oscar Straus (1850-1936), homme politique américain; 
 Oscar Straus (1870-1954), compositeur autrichien.

Voir aussi